Silveiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silveirânia (ort), Minas Gerais, 
 Silveiras (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Silveiras (freguesia), Évora, Montemor-O-Novo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar